Termenul de Canal (ital. canale = țeavă, șanț) poate însemna:

Canal, o albie artificială sau amenajată care leagă între ele ape curgătoare sau stătătoare și care servește la navigație, la irigări sau la construcții hidrotehnice.
Canal (geografie), o cale maritimă artificială, rezultată din săparea unei albii printr-un istm, care asigură comunicația între două oceane sau mări.
Canal de scurgere din sistemul de canalizare a unei localități
Canal strâmtoare de exemplu Canalul Mânecii dintre Franța și Anglia
 (în biologie) - formație în formă de tub, vas sau cale de comunicație în organismele animale sau vegetale, prin care circulă substanțe nutritive, secreții etc. 
Canal (comunicare) este mediul prin care se transmite informația în cadrul comunicării
Canal radio care se referă la o anumită undă de frecvență în transmisia radio sau televiziune
 Canal Plus, companie media din Franța
 Râul Canal, curs de apă, afluent al râului Țibău
 Canal Teleshop, post de televiziune din România
 Grupul Canal 1977
 Slav Canal  Internațional
 G.Canale&C, tipografie din România

Vezi și
 canal (DEX)